Physella virginea är en snäckart som först beskrevs av Gould 1847.  Physella virginea ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
virginea